Jean Rey (politicus) (1902-1983), een Belgisch liberaal volksvertegenwoordiger en minister
Jean Rey (arts) (ca. 1583-1645), een Frans arts en scheikundige